Standard Luik ging ook in het seizoen 1999/00 verder met coach Tomislav Ivić. De 66-jarige Kroaat slankte tijdens de winterstop zijn ruime spelerskern af. De jonge Daniel Van Buyten die van Sporting Charleroi werd overgenomen, was de opvallendste nieuwkomer bij Standard.

Hoewel het team van Ivić zich in de zomermaanden niet op Europees voetbalde hoefde te concentreren, kenden de Rouches een slechte start in de competitie. De ervaren trainer van Standard nam zijn verantwoordelijkheid en bood na zes speeldagen zijn ontslag aan bij het bestuur. In afwachting van een nieuwe coach nam Ivić' rechterhand Željko Mijač het roer over, Jean Thissen werd zijn assistent. Ivić zelf bleef binnen de club actief als technisch raadgever. De club trok uiteindelijk geen nieuwe coach aan, maar zette in december 1999 wel Jean Thissen aan het hoofd van de technische staf. Tijdens de winterstop toonde de club zich opnieuw erg actief op de transfermarkt. Naast aanvoerder Guy Hellers nam Standard ook afscheid van de broers Emile en Mbo Mpenza, die beiden naar het buitenland trokken. Na de winterstop rukte Standard op naar de vijfde plaats in het klassement en bereikte de club voor het tweede jaar op rij de bekerfinale. Het bestuur liet echter niets aan het toeval over en haalde speciaal voor de bekerfinale Tomislav Ivić terug. Standard verloor in de finale met 4-1 van KRC Genk.

Aan de Ligabeker nam Standard in het seizoen 1999/00 niet deel. De club, dat nog steeds geen onderdeel uitmaakte van de Profliga, gaf in de eerste ronde tegen Germinal Beerschot forfait (5-0).

Selectie

Technische staf

Transfers

Zomer

Inkomend 
  Pascal Dias (Sporting Lokeren)
  Joseph Enakarhire (Enugu Rangers)
  Ariel Graña (Ferro Carril Oeste)
  Frédéric Pierre (Excelsior Moeskroen)
  Filip Šušnjara (NK Osijek)
  Daniel Van Buyten (Sporting Charleroi)
  Peter Van Caelenberg (Sporting Charleroi)
  Laurent Wuillot (Sporting Charleroi)

Uitgaand 
  Frédéric Collard (Sprimont CS)
  André Cruz (Torino FC)
  Dimitri de Condé (Sporting Charleroi)
  Luciano Williames Dias (Corinthians)
  Laurent Fassotte (CS Visé)
  António Folha (FC Porto)
  Jean-François Gillet (AC Monza)
  Stijn Haeldermans (Lommel SK)
  Lasja Jakobia (CS Visé)
  Waldemar Jaskulski (Tilleur FC)
  Dominique Lemoine (RAEC Mons)
  Peter Maes (Germinal Beerschot)
  Dirk Medved
  Roberto Mones (Tilleur FC)
  Radovan Radakovic (FK Radnicki 1923)
  Pascal Renier (Troyes)
  Reza Torabian (PAS Tehran)
  Davy Vandepoel (Tilleur FC)

Oktober 1999

Inkomend 
  Liviu Ciobotariu (Dinamo Boekarest)
  Tibor Selymes (RSC Anderlecht)

Winter

Inkomend 
  David Brocken (RSC Anderlecht)
  Dimas (Fenerbahçe)
  Michaël Goossens (FC Schalke 04)

Uitgaand 
  Adrian Aliaj (Maccabi Petach Tikwa)
  Theo Amuzu (CS Visé)
  Joško Bilic (Ashdod)
  Guy Hellers (Dudelange)
  Émile Mpenza (FC Schalke 04)
  Mbo Mpenza (Sporting Lissabon)
  Sébastien Piron (CS Visé)

Eerste Klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker. (fair play): Europees geplaatst via wildcard voor fair

Statistieken

Beker van België

Wedstrijden

Finale

Externe link
 Officiële website

Belgische voetbalclub 1999/00
Standard Luik naar seizoen